De keukentrap is een huishoudelijk gebruiksartikel waar je op kunt klimmen om hoger te kunnen reiken. De trap vraagt in ingeklapte toestand weinig opbergruimte. Voor gebruik dient hij helemaal te worden uitgeklapt en op een vlakke ondergrond te worden neergezet. Deze losse trap is handig bij het vervangen van een peertje en het lappen van de ramen. Maar ook bij het behangen van een wand of het schilderen van een plafond.

De meeste keukentrappen hebben twee tot vijf treden en aan de bovenkant een beugel om je eventueel aan vast te houden of tegen te steunen. Deze beugel kan voorzien zijn van een haak om een emmer of iets dergelijks aan te hangen. Vaak is de bovenste trede een wat ruimer plateau dat volledig ondersteuning geeft aan de voeten. Bij luxere modellen wordt de beugel wel voorzien van een rekje om gebruiksspullen of gereedschap op te kunnen leggen.

Keukentrappen werden oorspronkelijk meestal van hout gemaakt. Andere materialen zijn staal in combinatie met houten treden en aluminium als lichtgewicht uitvoering. Uit het oogpunt van veiligheid dienen de trappen zodanig  te worden ontworpen en gemaakt dat ze voldoen aan de wettelijke eisen. 

Een keukentrapje wordt ook wel trapleertje genoemd. Een ander woord voor keukentrap is huishoudtrap. Deze benaming is ruimer, de trap wordt immers meestal niet alleen in de keuken gebruikt.

Huishoudelijke apparatuur
Trap